Bar-le-Duc (plaats), de hoofdplaats van het Franse departement Meuse
Station Bar-le-Duc, station in de gemeente Bar-le-Duc
kanton Bar-le-Duc, een voormalig kanton van het Franse departement Meuse
kanton Bar-le-Duc-1, een kanton van het Franse departement Meuse
kanton Bar-le-Duc-2, een kanton van het Franse departement Meuse
kanton Bar-le-Duc-Sud, een voormalig kanton van het Franse departement Meuse
kanton Bar-le-Duc-Nord, een voormalig kanton van het Franse departement Meuse
arrondissement Bar-le-Duc, een arrondissement van Frankrijk
Bar-le-Duc (water), een Nederlands merk van mineraalwater